Кашинцев — русская фамилия. Известные носители:
 Кашинцов (Кашинцев), Александр Иванович (1788—1821) — российский военный деятель.
 Кашинцев, Алексей Григорьевич (1923—1970) — Герой Советского Союза.
 Кашинцев, Дмитрий Александрович (1887—1937) — советский экономист, преподаватель Московской горной академии.
 Кашинцев, Игорь Константинович (1932—2015) — советский и российский актёр театра и кино.
 Кашинцев, Сергей Александрович (1940—1992) — советский серийный убийца.